Эренберг () — многозначное имя собственное.

Топонимы 
 Эренберг — община в Германии, в земле Гессен.
 Эренберг — община в Германии, в земле Тюрингия.
 Эренберг (Аризона) — статистически обособленная местность в штате Аризона (США).
 Замок Эренберг (Альтенбург) — замок в неоготическом стиле в Тюрингии (Германия), недалеко от города Альтенбург.
 Замок Эренберг (Неккар) — частично руинированный замок в Баден-Вюртемберге (Германия), в городе Бад-Раппенау.
 Замок Эренберг (Ройтте) — руины средневекового замка в Тироле (Австрия), рядом с посёлком Ройтте.



Примечания